Trzciana (gemeente)
 Trzciana (Klein-Polen)
 Trzciana (powiat Rzeszowski)
 Trzciana (powiat Krośnieński)
 Trzciana (West-Pommeren)